XIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xilinhot (Cina)
 xil – codice ISO 639-3 della lingua illirica